Badiali peut faire référence à :

Patronyme 
 Carla Badiali (1907-1992), peintre italienne
   (1803–1865), artiste lyrique
 Daniele Badiali (1962–1997), prêtre chrétien
 Giuseppe Badiali (1798–1859), peintre et scénographe italien
  (1924-), footballeur italien

Toponyme 
 , hameau italien
 , rivière en Inde

Voir aussi 
 , taxon